De Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 2002 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 22 september 2002 op het Circuit van Jacarepagua in Rio de Janeiro, Brazilië.

Valentino Rossi werd gekroond tot de eerste MotoGP-kampioen na een overwinning in de race.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Rio de Janeiro